Mayen ist der Name folgender Orte:

 Jan Mayen, eine Insel ca. 650 km nordöstlich von Island in der Grönlandsee und politisch gesehen ein exterritoriales Gebiet Norwegens
 Mayen, eine Stadt in Rheinland-Pfalz
 Mayen (Kupferzell), Wüstung im zentralen Ortsteil der Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Mayen (Schweiz), ein Ortsteil der Schweizer Gemeinde Vionnaz

Mayen ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Mayen (* 1956), deutsche Juristin und Vorsitzende Richterin am Bundesgerichtshof
 Eric Mayen (* 1953), polnischer Maler und Fotograf
 Gerd Mayen (1929–2009), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Herta Mayen (1922–2015), österreichische Tänzerin und Schauspielerin
 Maria Mayen (1892–1978), österreichische Schauspielerin

Mayen ist der französische Ausdruck für Maiensäss.

Siehe auch:
 Maien
 Meyen
 Meyhen